

Patronyme 

 Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), prédicateur, évêque et écrivain français ;
 Jacques Bénigne Bossuet (1664-1743), son neveu, homme d'Église français ;
 Louis Bossuet (1663-1742), frère du précédent, magistrat français ;
 François-Antoine Bossuet (1798-1889), artiste peintre belge ;
 Félix Bossuet (2005-), acteur français.

Pseudonyme 

 Bossuet (1905-1954), nom de Résistance d’André Debray, banquier français.

Toponyme 

 (219067) Bossuet, astéroïde de la ceinture principale ;
 Bossuet, nom de Dhaya, commune d’Algérie, du temps de l’Algérie française.

Autres 
 BOSsuet, ancien central téléphonique sis à Créteil et indicatif téléphonique correspondant.